Beutz ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Beutz (1909–1997), deutscher Verwaltungsbeamter und Politiker (SPD)
 Milojka Beutz (1949–2012), slowenische Malerin
 Willy Beutz (1912–1986), deutscher Kaufmann und Mäzen